«Forever» — песня, написанная и спродюсированная американской певицей Мэрайей Кэри и Уолтером Афанасиевым для четвёртого студийного альбома «Daydream». Вдохновением для песни послужили баллады о любви 1950-х годов; главная героиня понимает, что романтические отношения закончены, но в её сердце память о возлюбленном останется навсегда.  Видеоклип отображает непосредственное исполнение песни в Японии на сцене Tokyo Dome с чёрно-белыми видеофрагментами, в которых певица путешествует по Стране восходящего солнца. Список композиций основного CD сингла включает альбомную версию и живое исполнение песни, а также трек «Underneath the Stars» и живое выступление с «Make It Happen». Песня является одной из самых эмоциональных и трогательных баллад Мэрайи Кэри и остается одной из любимых песен среди фанатов певицы.

Список композиций 
CD сингл для Европы
 «Forever»
 «Forever» (live)

CD макси-сингл для Австралии
 «Forever»
 «Underneath the Stars»
 «Forever» (live)
 «Make It Happen»

CD макси-сингл для Европы
 «Forever»
 «Forever» (live)
 «Always Be My Baby» (always club)
 «Always Be My Baby» (ST dub)

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы 1996 года
Песни 1996 года
Песни Мэрайи Кэри
Поп-баллады
Песни, написанные Уолтером Афанасьеффом
Песни, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом